Molekulska formula -{C24H33NO3}- se može odnositi na:

 Denaverin
 Naftidrofuril